ATP Prague Open – męski turniej tenisowy
 ECM Prague Open – kobiecy turniej tenisowy
 WTA Prague Open – kobiecy turniej tenisowy
 Prague Open (WTA 125K) – kobiecy turniej tenisowy niższej kategorii